Rochlitz Gyula (1825–1886) építész
 Rochlitz Gyula (1896–1957) költő, elbeszélő